Velika nagrada ZDA 2019 je devetnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 3. novembra 2019 na dirkališču Circuit of the Americas v bližini Austina, Teksas. Zmagal je Valtteri Bottas, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretje pa Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda. Hamilton si je z drugim mestom že zagotovil šesti dirkaški naslov Svetovnega prvaka Formule 1.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:33,750
|1:33,160
|1:32,029
| align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:33,766
|1:32,782
|1:32,041
| align="center"|2
|-
!3
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:33,549
|1:33,120
|1:32,096
| align="center"|3
|-
!4
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:33,988
|1:32,760
|1:32,137
| align="center"|4
|-
!5
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:33,454
|1:33,045
|1:32,321
| align="center"|5
|-
!6
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:33,984
|1:32,898
|1:32,548
| align="center"|6
|-
!7
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:33,916
|1:33,422
|1:32,847
| align="center"|7
|-
!8
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:33,353
|1:33,316
|1:33,175
| align="center"|8
|-
!9
|align="center" |3
|data-sort-value="RIC" | Daniel Ricciardo
|Renault
|1:33,835
|1:33,608
|1:33,488
| align="center" |9
|-
!10
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:33,556
|1:33,715
|1:33,601
| align="center"|10
|-
!11
| align="center" |27
| data-sort-value="HUL" | Nico Hülkenberg
|Renault
|1:34,092
|1:33,815
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|11
|-
!12
| align="center" |20
| data-sort-value="MAG" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:33,812
|1:33,979
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|12
|-
!13
| align="center" |26
| data-sort-value="KVY" | Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:34,138
|1:33,989
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|13
|-
!14
| align="center" |18
| data-sort-value="STR" | Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|1:33,921
|1:34,100
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|14
|-
!15
| align="center" |8
| data-sort-value="GRO" nowrap| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:34,161
|1:34,158
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|15
|-
!16
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" nowrap| Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:34,226
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|7
|data-sort-value="RAI" nowrap| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:34,369
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|17
|-
!18
| align="center" |63
| data-sort-value="RUS" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:35,372
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|18
|-
!19
| align="center" |11
| data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
|nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
|1:35,808
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center" data-sort-value="20"|
|-
!20
|align="center"|88
|data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|1:35,889
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |77
| data-sort-value="BOT" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|56
|1:33:55,653
| align="center" |1
| align="center" |25
|-
!2
| align="center" |44
| data-sort-value="HAM" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|56
|+4,148
| align="center" |5
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |33
| data-sort-value="VER" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|56
|  +5,002
| align="center" |3
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |16
| data-sort-value="LEC" | Charles Leclerc
|Ferrari
|56
|  +52,239
| align="center" |4
| align="center" |13
|-
!5
| align="center" |23
| data-sort-value="ALB" | Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|56
|  +1:18,038
| align="center" |6
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |3
| data-sort-value="RIC" | Daniel Ricciardo
|Renault
|56
|  +1:30,366
| align="center" |9
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |4
| data-sort-value="NOR" | Lando Norris
|McLaren-Renault
|56
|  +1:30,764
| align="center" |8
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |55
| data-sort-value="SAI" | Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|55
|  +1 krog
| align="center" |7
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |27
| data-sort-value="HUL" | Nico Hülkenberg
|Renault
|55
|  +1 krog
| align="center" |11
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |11
| data-sort-value="PER" | Sergio Pérez
|Racing Point-BWT Mercedes
|55
|  +1 krog
| align="center" data-sort-value="20" |
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |7
| data-sort-value="RAI" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|55
|  +1 krog
| align="center" |17
|
|-
!12
| align="center" |26
| data-sort-value="KVY" | Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|55
|  +1 krog
| align="center" |13
|
|-
!13
| align="center" |18
| data-sort-value="STR" | Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|55
|  +1 krog
| align="center" |14
|
|-
!14
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" | Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|55
|  +1 krog
| align="center" |16
|
|-
!15
| align="center" |8
| data-sort-value="GRO" | Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|55
|  +1 krog
| align="center" |15
|
|-
!16
| align="center" |10
| data-sort-value="GAS" | Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|54
| Vzmetenje
| align="center" |10
|
|-
!17
| align="center" |63
| data-sort-value="RUS" | George Russell
|Williams-Mercedes
|54
|  +2 kroga
| align="center" |18
|
|-
!18
| align="center" |20
| data-sort-value="MAG" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|52
| Zavore
| align="center" |12
|
|-
! data-sort-value="19" |Ods
|align="center" |88
| data-sort-value="KUB" | Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|31
| Puščanje olja
| align="center" |19
|
|-
! data-sort-value="20" |Ods
| align="center" |5
| data-sort-value="VET" | Sebastian Vettel
|Ferrari
|7
| Vzmetenje
|align="center" |2
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2019
2019